Anuntijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Anuntijärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Anuntijärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749811-174148), sjö i Kiruna kommun,  (5 ha)
Anuntijärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749863-174101), sjö i Kiruna kommun, 
Anuntijärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (59 ha)

Finland
 Anuntijärvi (sjö i Finland) – en sjö i kommunen Enontekis

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn